A expressão gangue dos quatro (ocasionalmente também traduzida como Grupo dos quatro, Camarilha dos quatro ou bando dos quatro) pode ser aplicada a vários grupos de pessoas:

 Em engenharia de software, a Gangue dos quatro (Gang of Four, ou GoF) eram Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides, autores do livro-charneira Design Patterns.

 No cinema, La Bande des Quatre (Gangue dos Quatro) é um filme dramático francês de 1989 dirigido por Jacques Rivette.

 Na história da China, o Bando dos Quatro ou Camarilha dos Quatro (四人帮 Pinyin si4 ren2 bang1) foi um grupo de políticos comunistas com origem em Xangai. Estavam entre os principais líderes da Revolução cultural.

 Na  história do Reino Unido, a "Gang of Four" (Gangue dos quatro) era formada pelos quatro membros principais do  Partido Trabalhista que abandonaram o partido para fundar o rival Partido Social Democrata em 1981. Eram Shirley Williams, William Rodgers, Roy Jenkins e David Owen.

 Na política da Austrália, "Gang of Four" (Gangue dos quatro) foi um termo bastante usado pela mídia para designar os senadores democratas Meg Lees, Andrew Murray, Aden Ridgeway e John Cherry, depois de terem deposto de forma controversa a líder do partido, Natasha Stott Despoja.

 No futebol americano, a alcunha 4 QB designa a nova geração que conseguiu o lugar de titular em suas franquias, formada por Andrew Luck, Robert Griffin III, Colin Kaepernick e o campeão do Super Bowl XLVIII Russell Wilson.

 Na música, Gang of Four é um nome de uma banda britânica.

Desambiguação